|-
|(70501)||1999 TZ95|| align=right|15,1|| align=right|2,583|| align=right|0,182|| align=right|14,55|| align=right|4,150||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70502)||1999 TB97|| align=right|15,5|| align=right|2,593|| align=right|0,146|| align=right|8,76|| align=right|4,175||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70503)||1999 TN98|| align=right|15,1|| align=right|2,395|| align=right|0,070|| align=right|8,11|| align=right|3,707||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70504)||1999 TR99|| align=right|15,0|| align=right|2,612|| align=right|0,064|| align=right|21,82|| align=right|4,220||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70505)||1999 TU99|| align=right|15,1|| align=right|2,614|| align=right|0,087|| align=right|7,57|| align=right|4,226||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70506)||1999 TX101|| align=right|13,6|| align=right|2,688|| align=right|0,146|| align=right|17,06|| align=right|4,406||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70507)||1999 TP102|| align=right|15,2|| align=right|2,530|| align=right|0,163|| align=right|15,70|| align=right|4,024||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70508)||1999 TC103|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,202|| align=right|14,41|| align=right|4,141||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70509)||1999 TD103|| align=right|14,3|| align=right|2,697|| align=right|0,134|| align=right|16,02|| align=right|4,430||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70510)||1999 TK103|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,095|| align=right|6,12|| align=right|3,744||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70511)||1999 TL103|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,195|| align=right|4,41|| align=right|3,721||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70512)||1999 TM103|| align=right|15,0|| align=right|2,366|| align=right|0,125|| align=right|6,52|| align=right|3,640||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70513)||1999 TC104|| align=right|15,0|| align=right|2,384|| align=right|0,144|| align=right|5,72|| align=right|3,680||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70514)||1999 TO104|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,074|| align=right|6,17|| align=right|3,698||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70515)||1999 TO105|| align=right|14,7|| align=right|2,715|| align=right|0,151|| align=right|17,49|| align=right|4,473||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70516)||1999 TQ105|| align=right|14,9|| align=right|2,438|| align=right|0,067|| align=right|7,72|| align=right|3,806||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70517)||1999 TU105|| align=right|15,2|| align=right|2,528|| align=right|0,205|| align=right|16,37|| align=right|4,018||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70518)||1999 TS107|| align=right|15,6|| align=right|2,332|| align=right|0,143|| align=right|7,11|| align=right|3,561||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70519)||1999 TD108|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,124|| align=right|5,21|| align=right|3,783||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70520)||1999 TX108|| align=right|15,5|| align=right|2,557|| align=right|0,231|| align=right|5,30|| align=right|4,088||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70521)||1999 TF109|| align=right|16,0|| align=right|2,379|| align=right|0,099|| align=right|9,05|| align=right|3,670||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70522)||1999 TE110|| align=right|16,0|| align=right|2,423|| align=right|0,250|| align=right|8,33|| align=right|3,771||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70523)||1999 TL110|| align=right|16,0|| align=right|2,381|| align=right|0,068|| align=right|5,28|| align=right|3,674||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70524)||1999 TH112|| align=right|16,5|| align=right|2,395|| align=right|0,165|| align=right|1,74|| align=right|3,707||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70525)||1999 TW112|| align=right|16,2|| align=right|2,563|| align=right|0,158|| align=right|14,16|| align=right|4,102||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70526)||1999 TG113|| align=right|16,6|| align=right|2,549|| align=right|0,284|| align=right|3,42|| align=right|4,069||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70527)||1999 TQ115|| align=right|15,5|| align=right|2,536|| align=right|0,183|| align=right|3,51|| align=right|4,038||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70528)||1999 TF116|| align=right|14,8|| align=right|2,405|| align=right|0,083|| align=right|4,69|| align=right|3,729||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70529)||1999 TR116|| align=right|16,6|| align=right|2,412|| align=right|0,234|| align=right|2,34|| align=right|3,745||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70530)||1999 TP117|| align=right|16,0|| align=right|2,423|| align=right|0,101|| align=right|6,15|| align=right|3,772||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70531)||1999 TT119|| align=right|14,9|| align=right|2,607|| align=right|0,110|| align=right|14,43|| align=right|4,209||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70532)||1999 TX120|| align=right|16,2|| align=right|2,519|| align=right|0,172|| align=right|2,19|| align=right|3,998||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70533)||1999 TD121|| align=right|15,1|| align=right|2,414|| align=right|0,092|| align=right|6,95|| align=right|3,749||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70534)||1999 TP121|| align=right|16,3|| align=right|2,580|| align=right|0,245|| align=right|3,67|| align=right|4,143||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70535)||1999 TU121|| align=right|14,8|| align=right|2,406|| align=right|0,131|| align=right|6,98|| align=right|3,732||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70536)||1999 TW121|| align=right|14,8|| align=right|2,527|| align=right|0,117|| align=right|5,43|| align=right|4,016||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70537)||1999 TB122|| align=right|16,2|| align=right|2,559|| align=right|0,130|| align=right|2,34|| align=right|4,094||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70538)||1999 TD122|| align=right|14,4|| align=right|2,579|| align=right|0,181|| align=right|6,75|| align=right|4,140||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70539)||1999 TR122|| align=right|15,3|| align=right|2,593|| align=right|0,130|| align=right|3,01|| align=right|4,174||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70540)||1999 TS122|| align=right|16,0|| align=right|2,574|| align=right|0,216|| align=right|10,07|| align=right|4,130||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70541)||1999 TW122|| align=right|15,6|| align=right|2,568|| align=right|0,177|| align=right|13,82|| align=right|4,114||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70542)||1999 TK123|| align=right|15,5|| align=right|2,432|| align=right|0,206|| align=right|3,36|| align=right|3,793||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70543)||1999 TQ126|| align=right|15,9|| align=right|2,471|| align=right|0,240|| align=right|8,45|| align=right|3,884||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70544)||1999 TW126|| align=right|15,4|| align=right|2,450|| align=right|0,079|| align=right|3,00|| align=right|3,835||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70545)||1999 TL127|| align=right|15,5|| align=right|2,461|| align=right|0,157|| align=right|7,28|| align=right|3,859||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70546)||1999 TB128|| align=right|14,6|| align=right|2,678|| align=right|0,167|| align=right|9,53|| align=right|4,382||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70547)||1999 TR131|| align=right|14,9|| align=right|2,463|| align=right|0,148|| align=right|1,72|| align=right|3,865||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70548)||1999 TF134|| align=right|15,6|| align=right|2,644|| align=right|0,177|| align=right|1,83|| align=right|4,299||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70549)||1999 TM135|| align=right|15,7|| align=right|2,609|| align=right|0,077|| align=right|3,63|| align=right|4,214||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70550)||1999 TN138|| align=right|15,5|| align=right|2,596|| align=right|0,082|| align=right|1,50|| align=right|4,181||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70551)||1999 TR138|| align=right|15,2|| align=right|2,523|| align=right|0,109|| align=right|12,96|| align=right|4,007||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70552)||1999 TF139|| align=right|16,0|| align=right|2,799|| align=right|0,063|| align=right|0,79|| align=right|4,681||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70553)||1999 TK139|| align=right|15,1|| align=right|2,625|| align=right|0,109|| align=right|4,30|| align=right|4,253||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70554)||1999 TS139|| align=right|16,2|| align=right|2,626|| align=right|0,103|| align=right|1,83|| align=right|4,255||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70555)||1999 TW139|| align=right|16,1|| align=right|2,580|| align=right|0,182|| align=right|13,40|| align=right|4,143||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70556)||1999 TH140|| align=right|15,0|| align=right|2,549|| align=right|0,169|| align=right|4,96|| align=right|4,069||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70557)||1999 TF141|| align=right|14,9|| align=right|2,682|| align=right|0,117|| align=right|16,49|| align=right|4,392||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70558)||1999 TM141|| align=right|16,4|| align=right|2,565|| align=right|0,031|| align=right|0,64|| align=right|4,107||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70559)||1999 TD143|| align=right|14,3|| align=right|2,288|| align=right|0,159|| align=right|8,07|| align=right|3,461||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70560)||1999 TP143|| align=right|15,8|| align=right|2,476|| align=right|0,083|| align=right|8,01|| align=right|3,896||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70561)||1999 TU143|| align=right|15,8|| align=right|2,359|| align=right|0,101|| align=right|3,85|| align=right|3,622||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70562)||1999 TB145|| align=right|15,6|| align=right|2,630|| align=right|0,094|| align=right|2,95|| align=right|4,264||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70563)||1999 TH147|| align=right|15,1|| align=right|2,574|| align=right|0,165|| align=right|5,91|| align=right|4,129||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70564)||1999 TP147|| align=right|14,7|| align=right|2,616|| align=right|0,048|| align=right|14,14|| align=right|4,231||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70565)||1999 TC150|| align=right|15,6|| align=right|2,571|| align=right|0,153|| align=right|4,86|| align=right|4,122||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70566)||1999 TB151|| align=right|15,3|| align=right|2,655|| align=right|0,252|| align=right|12,90|| align=right|4,326||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70567)||1999 TK151|| align=right|15,2|| align=right|2,576|| align=right|0,047|| align=right|8,56|| align=right|4,133||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70568)||1999 TA153|| align=right|15,2|| align=right|2,728|| align=right|0,161|| align=right|13,75|| align=right|4,505||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70569)||1999 TU153|| align=right|16,1|| align=right|2,576|| align=right|0,105|| align=right|4,43|| align=right|4,133||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70570)||1999 TW154|| align=right|14,8|| align=right|2,593|| align=right|0,075|| align=right|2,99|| align=right|4,176||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70571)||1999 TQ156|| align=right|14,9|| align=right|2,649|| align=right|0,106|| align=right|13,32|| align=right|4,310||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70572)||1999 TA157|| align=right|15,9|| align=right|2,398|| align=right|0,072|| align=right|5,05|| align=right|3,714||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70573)||1999 TD161|| align=right|15,9|| align=right|2,547|| align=right|0,085|| align=right|2,56|| align=right|4,064||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70574)||1999 TR161|| align=right|15,6|| align=right|2,591|| align=right|0,086|| align=right|3,03|| align=right|4,171||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70575)||1999 TZ161|| align=right|15,1|| align=right|2,464|| align=right|0,149|| align=right|3,81|| align=right|3,866||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70576)||1999 TP162|| align=right|16,0|| align=right|2,599|| align=right|0,223|| align=right|4,82|| align=right|4,189||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70577)||1999 TK163|| align=right|15,5|| align=right|2,554|| align=right|0,125|| align=right|4,95|| align=right|4,080||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70578)||1999 TF164|| align=right|15,6|| align=right|2,654|| align=right|0,087|| align=right|13,41|| align=right|4,323||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70579)||1999 TM164|| align=right|15,8|| align=right|2,543|| align=right|0,015|| align=right|10,20|| align=right|4,055||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70580)||1999 TN164|| align=right|15,6|| align=right|2,753|| align=right|0,244|| align=right|8,71|| align=right|4,567||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70581)||1999 TJ165|| align=right|15,4|| align=right|2,384|| align=right|0,190|| align=right|8,02|| align=right|3,680||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70582)||1999 TR165|| align=right|15,4|| align=right|2,372|| align=right|0,131|| align=right|5,86|| align=right|3,653||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70583)||1999 TA168|| align=right|15,1|| align=right|2,402|| align=right|0,201|| align=right|7,29|| align=right|3,722||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70584)||1999 TJ168|| align=right|15,5|| align=right|2,601|| align=right|0,116|| align=right|5,91|| align=right|4,194||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70585)||1999 TA170|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,136|| align=right|2,16|| align=right|3,764||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70586)||1999 TE170|| align=right|15,1|| align=right|2,715|| align=right|0,012|| align=right|8,34|| align=right|4,472||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70587)||1999 TF170|| align=right|14,9|| align=right|2,686|| align=right|0,051|| align=right|5,35|| align=right|4,400||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70588)||1999 TA173|| align=right|15,7|| align=right|2,689|| align=right|0,076|| align=right|4,24|| align=right|4,410||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70589)||1999 TO173|| align=right|16,1|| align=right|2,582|| align=right|0,177|| align=right|3,04|| align=right|4,149||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70590)||1999 TY173|| align=right|15,9|| align=right|2,605|| align=right|0,139|| align=right|2,37|| align=right|4,203||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70591)||1999 TU175|| align=right|15,7|| align=right|2,441|| align=right|0,135|| align=right|7,20|| align=right|3,813||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70592)||1999 TD177|| align=right|15,1|| align=right|2,762|| align=right|0,093|| align=right|3,89|| align=right|4,591||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70593)||1999 TD178|| align=right|14,4|| align=right|2,641|| align=right|0,059|| align=right|13,96|| align=right|4,291||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70594)||1999 TH178|| align=right|15,3|| align=right|2,787|| align=right|0,085|| align=right|5,67|| align=right|4,651||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70595)||1999 TT180|| align=right|13,9|| align=right|2,878|| align=right|0,112|| align=right|3,95|| align=right|4,882||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70596)||1999 TV180|| align=right|16,0|| align=right|2,552|| align=right|0,197|| align=right|5,49|| align=right|4,076||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70597)||1999 TE182|| align=right|14,4|| align=right|2,638|| align=right|0,195|| align=right|17,52|| align=right|4,285||MBA||11. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70598)||1999 TP185|| align=right|15,0|| align=right|2,545|| align=right|0,252|| align=right|13,88|| align=right|4,058||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70599)||1999 TC186|| align=right|14,1|| align=right|2,934|| align=right|0,136|| align=right|16,11|| align=right|5,024||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70600)||1999 TC187|| align=right|15,6|| align=right|2,660|| align=right|0,144|| align=right|10,63|| align=right|4,338||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70601)||1999 TM187|| align=right|15,5|| align=right|2,456|| align=right|0,059|| align=right|5,16|| align=right|3,849||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70602)||1999 TD188|| align=right|14,3|| align=right|2,583|| align=right|0,095|| align=right|11,00|| align=right|4,151||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70603)||1999 TA189|| align=right|15,0|| align=right|2,622|| align=right|0,091|| align=right|14,53|| align=right|4,246||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70604)||1999 TA190|| align=right|15,0|| align=right|2,646|| align=right|0,148|| align=right|11,13|| align=right|4,304||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70605)||1999 TN191|| align=right|15,8|| align=right|2,598|| align=right|0,194|| align=right|10,68|| align=right|4,186||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70606)||1999 TC195|| align=right|15,1|| align=right|2,755|| align=right|0,028|| align=right|5,62|| align=right|4,572||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70607)||1999 TU195|| align=right|14,9|| align=right|2,564|| align=right|0,157|| align=right|8,77|| align=right|4,104||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70608)||1999 TC197|| align=right|15,6|| align=right|2,689|| align=right|0,019|| align=right|6,79|| align=right|4,409||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70609)||1999 TF198|| align=right|16,1|| align=right|2,665|| align=right|0,223|| align=right|3,39|| align=right|4,350||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70610)||1999 TH198|| align=right|14,9|| align=right|2,605|| align=right|0,067|| align=right|22,80|| align=right|4,204||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70611)||1999 TB199|| align=right|15,8|| align=right|2,537|| align=right|0,152|| align=right|3,59|| align=right|4,041||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70612)||1999 TH200|| align=right|15,8|| align=right|2,591|| align=right|0,117|| align=right|13,07|| align=right|4,170||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70613)||1999 TG201|| align=right|16,9|| align=right|2,558|| align=right|0,071|| align=right|2,10|| align=right|4,090||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70614)||1999 TF204|| align=right|15,5|| align=right|2,768|| align=right|0,081|| align=right|4,19|| align=right|4,605||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70615)||1999 TZ204|| align=right|15,4|| align=right|2,710|| align=right|0,053|| align=right|2,75|| align=right|4,462||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70616)||1999 TD205|| align=right|16,5|| align=right|2,537|| align=right|0,248|| align=right|4,02|| align=right|4,039||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70617)||1999 TN209|| align=right|14,5|| align=right|2,795|| align=right|0,092|| align=right|13,71|| align=right|4,671||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70618)||1999 TP209|| align=right|15,3|| align=right|2,693|| align=right|0,087|| align=right|13,28|| align=right|4,419||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70619)||1999 TY211|| align=right|15,9|| align=right|2,436|| align=right|0,146|| align=right|9,57|| align=right|3,802||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70620)||1999 TF213|| align=right|15,2|| align=right|2,406|| align=right|0,068|| align=right|6,19|| align=right|3,730||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70621)||1999 TC214|| align=right|16,0|| align=right|2,727|| align=right|0,173|| align=right|4,00|| align=right|4,504||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70622)||1999 TO215|| align=right|15,3|| align=right|2,658|| align=right|0,078|| align=right|2,80|| align=right|4,333||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70623)||1999 TP215|| align=right|14,1|| align=right|2,524|| align=right|0,043|| align=right|6,49|| align=right|4,009||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70624)||1999 TS215|| align=right|16,1|| align=right|2,576|| align=right|0,280|| align=right|4,12|| align=right|4,133||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70625)||1999 TA216|| align=right|15,3|| align=right|2,628|| align=right|0,092|| align=right|13,27|| align=right|4,258||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70626)||1999 TL216|| align=right|15,2|| align=right|2,727|| align=right|0,062|| align=right|4,59|| align=right|4,502||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70627)||1999 TU216|| align=right|16,2|| align=right|2,577|| align=right|0,126|| align=right|5,43|| align=right|4,136||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70628)||1999 TE217|| align=right|14,0|| align=right|2,711|| align=right|0,041|| align=right|4,43|| align=right|4,463||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70629)||1999 TC218|| align=right|16,6|| align=right|2,553|| align=right|0,215|| align=right|5,31|| align=right|4,078||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70630)||1999 TJ219|| align=right|15,0|| align=right|2,378|| align=right|0,081|| align=right|6,86|| align=right|3,667||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70631)||1999 TY219|| align=right|15,5|| align=right|2,607|| align=right|0,190|| align=right|12,97|| align=right|4,209||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70632)||1999 TN220|| align=right|15,3|| align=right|2,636|| align=right|0,182|| align=right|10,65|| align=right|4,280||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70633)||1999 TG223|| align=right|15,8|| align=right|2,687|| align=right|0,051|| align=right|13,48|| align=right|4,403||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70634)||1999 TR223|| align=right|16,0|| align=right|2,428|| align=right|0,260|| align=right|10,37|| align=right|3,782||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70635)||1999 TX227|| align=right|14,7|| align=right|2,682|| align=right|0,128|| align=right|13,39|| align=right|4,391||MBA||1. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70636)||1999 TH230|| align=right|15,5|| align=right|2,601|| align=right|0,140|| align=right|5,53|| align=right|4,195||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70637)||1999 TK230|| align=right|15,3|| align=right|2,696|| align=right|0,147|| align=right|11,50|| align=right|4,425||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70638)||1999 TY232|| align=right|14,1|| align=right|2,575|| align=right|0,010|| align=right|10,17|| align=right|4,132||MBA||7. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70639)||1999 TO236|| align=right|14,1|| align=right|2,532|| align=right|0,049|| align=right|7,23|| align=right|4,027||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70640)||1999 TR239|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,176|| align=right|7,61|| align=right|4,088||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70641)||1999 TS240|| align=right|15,4|| align=right|2,591|| align=right|0,069|| align=right|8,50|| align=right|4,170||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70642)||1999 TD242|| align=right|15,8|| align=right|2,533|| align=right|0,097|| align=right|13,47|| align=right|4,032||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70643)||1999 TE242|| align=right|15,0|| align=right|2,559|| align=right|0,046|| align=right|15,17|| align=right|4,092||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70644)||1999 TU242|| align=right|15,4|| align=right|2,579|| align=right|0,068|| align=right|8,37|| align=right|4,142||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70645)||1999 TE243|| align=right|16,0|| align=right|2,542|| align=right|0,217|| align=right|11,71|| align=right|4,052||MBA||5. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70646)||1999 TE244|| align=right|16,1|| align=right|2,458|| align=right|0,122|| align=right|5,99|| align=right|3,853||MBA||7. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70647)||1999 TN244|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,057|| align=right|7,99|| align=right|3,569||MBA||7. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70648)||1999 TY245|| align=right|15,6|| align=right|2,547|| align=right|0,178|| align=right|14,24|| align=right|4,063||MBA||7. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70649)||1999 TB246|| align=right|15,5|| align=right|2,701|| align=right|0,212|| align=right|7,52|| align=right|4,437||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70650)||1999 TM247|| align=right|15,8|| align=right|2,470|| align=right|0,104|| align=right|4,88|| align=right|3,880||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70651)||1999 TV248|| align=right|15,1|| align=right|2,611|| align=right|0,176|| align=right|11,60|| align=right|4,219||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70652)||1999 TB249|| align=right|15,4|| align=right|2,848|| align=right|0,128|| align=right|14,89|| align=right|4,806||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70653)||1999 TP254|| align=right|14,3|| align=right|2,633|| align=right|0,066|| align=right|14,64|| align=right|4,272||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70654)||1999 TN255|| align=right|15,6|| align=right|2,542|| align=right|0,112|| align=right|2,75|| align=right|4,052||MBA||9. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70655)||1999 TR256|| align=right|15,6|| align=right|2,435|| align=right|0,114|| align=right|6,45|| align=right|3,798||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70656)||1999 TF257|| align=right|15,8|| align=right|2,469|| align=right|0,135|| align=right|5,12|| align=right|3,878||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70657)||1999 TW258|| align=right|15,9|| align=right|2,542|| align=right|0,012|| align=right|4,61|| align=right|4,053||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70658)||1999 TZ260|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,226|| align=right|2,69|| align=right|3,641||MBA||13. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70659)||1999 TZ265|| align=right|15,3|| align=right|2,539|| align=right|0,248|| align=right|11,97|| align=right|4,045||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70660)||1999 TV270|| align=right|15,4|| align=right|2,723|| align=right|0,068|| align=right|8,53|| align=right|4,493||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70661)||1999 TS274|| align=right|16,6|| align=right|2,401|| align=right|0,192|| align=right|1,97|| align=right|3,720||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70662)||1999 TR282|| align=right|15,6|| align=right|2,617|| align=right|0,127|| align=right|4,68|| align=right|4,233||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70663)||1999 TG284|| align=right|15,5|| align=right|2,734|| align=right|0,115|| align=right|8,54|| align=right|4,520||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70664)||1999 TE286|| align=right|16,4|| align=right|2,437|| align=right|0,108|| align=right|6,27|| align=right|3,803||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70665)||1999 TF286|| align=right|16,1|| align=right|2,449|| align=right|0,059|| align=right|5,38|| align=right|3,832||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70666)||1999 TW286|| align=right|15,6|| align=right|2,700|| align=right|0,058|| align=right|21,04|| align=right|4,437||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70667)||1999 TJ287|| align=right|15,9|| align=right|2,487|| align=right|0,107|| align=right|3,17|| align=right|3,922||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70668)||1999 TB288|| align=right|15,6|| align=right|2,538|| align=right|0,165|| align=right|5,83|| align=right|4,043||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70669)||1999 TT290|| align=right|16,0|| align=right|2,624|| align=right|0,143|| align=right|4,89|| align=right|4,249||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70670)||1999 TU290|| align=right|13,9|| align=right|2,774|| align=right|0,198|| align=right|8,96|| align=right|4,620||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70671)||1999 TC291|| align=right|15,8|| align=right|2,575|| align=right|0,161|| align=right|9,84|| align=right|4,131||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70672)||1999 TM293|| align=right|15,0|| align=right|2,542|| align=right|0,220|| align=right|4,62|| align=right|4,053||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70673)||1999 TR312|| align=right|14,3|| align=right|2,602|| align=right|0,055|| align=right|16,01|| align=right|4,196||MBA||5. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70674)||1999 TD320|| align=right|15,9|| align=right|2,421|| align=right|0,060|| align=right|5,81|| align=right|3,766||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70675)||1999 TY321|| align=right|14,4|| align=right|2,607|| align=right|0,082|| align=right|15,07|| align=right|4,210||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70676)||1999 UM|| align=right|16,3|| align=right|2,426|| align=right|0,147|| align=right|2,49|| align=right|3,779||MBA||16. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70677)||1999 UU|| align=right|15,3|| align=right|2,585|| align=right|0,198|| align=right|14,24|| align=right|4,154||MBA||16. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70678)||1999 UB2|| align=right|15,2|| align=right|2,725|| align=right|0,088|| align=right|6,60|| align=right|4,497||MBA||18. oktober 1999||Farpoint||Farpoint
|-
|(70679)||1999 UV3|| align=right|16,6|| align=right|2,633|| align=right|0,216|| align=right|4,79|| align=right|4,272||MBA||30. oktober 1999||Kleť||Klet
|-
|(70680)||1999 UN4|| align=right|13,7|| align=right|2,585|| align=right|0,149|| align=right|14,54|| align=right|4,155||MBA||31. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70681)||1999 US4|| align=right|15,1|| align=right|2,665|| align=right|0,030|| align=right|3,45|| align=right|4,350||MBA||31. oktober 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(70682)||1999 UN8|| align=right|14,7|| align=right|2,619|| align=right|0,148|| align=right|13,21|| align=right|4,237||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70683)||1999 UT8|| align=right|14,4|| align=right|2,684|| align=right|0,217|| align=right|23,57|| align=right|4,396||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70684)||1999 UD9|| align=right|14,6|| align=right|2,718|| align=right|0,067|| align=right|7,84|| align=right|4,481||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70685)||1999 UR12|| align=right|14,3|| align=right|2,614|| align=right|0,167|| align=right|15,17|| align=right|4,225||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70686)||1999 UK14|| align=right|16,1|| align=right|2,562|| align=right|0,192|| align=right|4,65|| align=right|4,101||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70687)||1999 UE15|| align=right|16,0|| align=right|2,559|| align=right|0,263|| align=right|6,45|| align=right|4,094||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70688)||1999 UZ15|| align=right|16,0|| align=right|2,712|| align=right|0,087|| align=right|2,36|| align=right|4,465||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70689)||1999 UU16|| align=right|15,9|| align=right|2,604|| align=right|0,162|| align=right|6,42|| align=right|4,201||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70690)||1999 UF17|| align=right|14,9|| align=right|2,606|| align=right|0,098|| align=right|12,80|| align=right|4,206||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70691)||1999 UH18|| align=right|15,5|| align=right|2,415|| align=right|0,148|| align=right|7,04|| align=right|3,753||MBA||30. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70692)||1999 UY19|| align=right|15,8|| align=right|2,560|| align=right|0,137|| align=right|13,20|| align=right|4,095||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70693)||1999 UR23|| align=right|14,8|| align=right|2,309|| align=right|0,080|| align=right|6,51|| align=right|3,507||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70694)||1999 US23|| align=right|14,9|| align=right|2,408|| align=right|0,083|| align=right|5,55|| align=right|3,736||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70695)||1999 UL25|| align=right|15,0|| align=right|2,562|| align=right|0,070|| align=right|3,02|| align=right|4,100||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70696)||1999 UA26|| align=right|15,2|| align=right|2,627|| align=right|0,042|| align=right|12,97|| align=right|4,257||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70697)||1999 UR26|| align=right|14,9|| align=right|2,714|| align=right|0,170|| align=right|12,57|| align=right|4,469||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70698)||1999 UW26|| align=right|15,4|| align=right|2,596|| align=right|0,102|| align=right|15,51|| align=right|4,183||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70699)||1999 US27|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,117|| align=right|2,11|| align=right|3,692||MBA||30. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70700)||1999 UQ28|| align=right|15,1|| align=right|2,419|| align=right|0,024|| align=right|8,41|| align=right|3,761||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70701)||1999 UT34|| align=right|16,3|| align=right|2,524|| align=right|0,131|| align=right|2,90|| align=right|4,009||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70702)||1999 UQ36|| align=right|16,0|| align=right|2,455|| align=right|0,155|| align=right|2,84|| align=right|3,846||MBA||16. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70703)||1999 UO38|| align=right|14,1|| align=right|2,334|| align=right|0,045|| align=right|6,48|| align=right|3,564||MBA||29. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70704)||1999 UG39|| align=right|15,1|| align=right|2,535|| align=right|0,059|| align=right|13,51|| align=right|4,036||MBA||30. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70705)||1999 UK40|| align=right|16,1|| align=right|2,607|| align=right|0,134|| align=right|13,88|| align=right|4,208||MBA||16. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70706)||1999 UM41|| align=right|16,0|| align=right|2,666|| align=right|0,026|| align=right|3,91|| align=right|4,351||MBA||18. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70707)||1999 UC42|| align=right|15,0|| align=right|2,663|| align=right|0,026|| align=right|6,56|| align=right|4,345||MBA||20. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70708)||1999 UR43|| align=right|14,4|| align=right|2,641|| align=right|0,288|| align=right|23,31|| align=right|4,292||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70709)||1999 UB44|| align=right|15,0|| align=right|2,753|| align=right|0,102|| align=right|3,78|| align=right|4,567||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70710)||1999 UE44|| align=right|15,4|| align=right|2,565|| align=right|0,053|| align=right|4,02|| align=right|4,107||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70711)||1999 UU44|| align=right|15,5|| align=right|2,408|| align=right|0,192|| align=right|3,17|| align=right|3,737||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70712)||1999 UW45|| align=right|17,0|| align=right|2,655|| align=right|0,194|| align=right|12,10|| align=right|4,325||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70713)||1999 UL46|| align=right|15,6|| align=right|2,581|| align=right|0,142|| align=right|7,46|| align=right|4,145||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70714)||1999 UX47|| align=right|15,4|| align=right|2,636|| align=right|0,061|| align=right|7,11|| align=right|4,278||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70715)||1999 UP49|| align=right|15,8|| align=right|2,555|| align=right|0,198|| align=right|5,59|| align=right|4,082||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70716)||1999 UF50|| align=right|16,6|| align=right|2,569|| align=right|0,223|| align=right|6,08|| align=right|4,117||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70717)||1999 UB51|| align=right|15,4|| align=right|2,608|| align=right|0,182|| align=right|14,57|| align=right|4,211||MBA||31. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70718)||1999 UY51|| align=right|14,9|| align=right|2,598|| align=right|0,232|| align=right|11,87|| align=right|4,186||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70719)||1999 UB52|| align=right|15,7|| align=right|2,573|| align=right|0,188|| align=right|11,80|| align=right|4,126||MBA||31. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70720)||1999 UB53|| align=right|13,5|| align=right|2,648|| align=right|0,030|| align=right|22,83|| align=right|4,309||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(70721)||1999 VD|| align=right|16,3|| align=right|2,582|| align=right|0,105|| align=right|5,35|| align=right|4,149||MBA||1. november 1999||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(70722)||1999 VY|| align=right|16,1|| align=right|2,574|| align=right|0,199|| align=right|7,58|| align=right|4,130||MBA||1. november 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(70723)||1999 VK1|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,071|| align=right|4,21|| align=right|4,088||MBA||3. november 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; P. M. Motl
|-
|(70724)||1999 VS1|| align=right|15,2|| align=right|2,717|| align=right|0,173|| align=right|7,26|| align=right|4,477||MBA||4. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70725)||1999 VH2|| align=right|14,6|| align=right|2,596|| align=right|0,168|| align=right|2,75|| align=right|4,182||MBA||5. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70726)||1999 VS2|| align=right|15,6|| align=right|2,611|| align=right|0,194|| align=right|14,39|| align=right|4,218||MBA||1. november 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(70727)||1999 VX3|| align=right|15,2|| align=right|2,681|| align=right|0,098|| align=right|12,78|| align=right|4,390||MBA||1. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70728)||1999 VA4|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,223|| align=right|3,16|| align=right|3,710||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(70729)||1999 VU4|| align=right|14,8|| align=right|2,745|| align=right|0,043|| align=right|5,63|| align=right|4,547||MBA||5. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70730)||1999 VN5|| align=right|15,0|| align=right|2,593|| align=right|0,190|| align=right|7,26|| align=right|4,176||MBA||6. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70731)||1999 VA6|| align=right|15,4|| align=right|2,733|| align=right|0,225|| align=right|12,55|| align=right|4,516||MBA||5. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70732)||1999 VG6|| align=right|14,8|| align=right|2,564|| align=right|0,280|| align=right|2,96|| align=right|4,105||MBA||5. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70733)||1999 VV6|| align=right|15,1|| align=right|2,438|| align=right|0,210|| align=right|3,38|| align=right|3,807||MBA||8. november 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(70734)||1999 VS8|| align=right|16,0|| align=right|2,582|| align=right|0,212|| align=right|13,56|| align=right|4,148||MBA||8. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70735)||1999 VZ8|| align=right|13,9|| align=right|2,546|| align=right|0,233|| align=right|13,42|| align=right|4,062||MBA||9. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70736)||1999 VM10|| align=right|14,3|| align=right|2,634|| align=right|0,287|| align=right|8,42|| align=right|4,273||MBA||9. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70737)||1999 VA11|| align=right|15,6|| align=right|2,647|| align=right|0,224|| align=right|4,76|| align=right|4,307||MBA||8. november 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(70738)||1999 VF11|| align=right|15,9|| align=right|2,622|| align=right|0,204|| align=right|13,63|| align=right|4,246||MBA||8. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70739)||1999 VN17|| align=right|16,2|| align=right|2,714|| align=right|0,164|| align=right|1,89|| align=right|4,471||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70740)||1999 VG18|| align=right|16,1|| align=right|2,659|| align=right|0,149|| align=right|1,56|| align=right|4,336||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70741)||1999 VO18|| align=right|15,2|| align=right|2,689|| align=right|0,048|| align=right|1,66|| align=right|4,410||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70742)||1999 VF19|| align=right|15,7|| align=right|2,634|| align=right|0,144|| align=right|3,36|| align=right|4,275||MBA||8. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70743)||1999 VG19|| align=right|14,6|| align=right|2,796|| align=right|0,128|| align=right|9,85|| align=right|4,675||MBA||9. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70744)||1999 VW20|| align=right|14,8|| align=right|2,427|| align=right|0,159|| align=right|10,51|| align=right|3,779||MBA||9. november 1999||San Marcello||L. Tesi; G. Forti
|-
|70745 Aleserpieri||1999 VZ20|| align=right|14,6|| align=right|2,578|| align=right|0,060|| align=right|10,44|| align=right|4,138||MBA||9. november 1999||Pianoro||V. Goretti
|-
|(70746)||1999 VQ22|| align=right|13,8|| align=right|2,547|| align=right|0,145|| align=right|11,90|| align=right|4,064||MBA||13. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70747)||1999 VT22|| align=right|13,5|| align=right|2,656|| align=right|0,141|| align=right|8,51|| align=right|4,328||MBA||13. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70748)||1999 VV22|| align=right|13,8|| align=right|2,751|| align=right|0,136|| align=right|36,31|| align=right|4,561||MBA||13. november 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(70749)||1999 VS23|| align=right|14,6|| align=right|2,535|| align=right|0,183|| align=right|4,22|| align=right|4,035||MBA||14. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70750)||1999 VJ24|| align=right|13,3|| align=right|2,461|| align=right|0,204|| align=right|10,36|| align=right|3,860||MBA||15. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov